El clavo puede referirse a:
 El clavo, cuento o novela corta de Pedro Antonio de Alarcón
 El clavo (película), película española del año 1944